Fränz ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Fränz (1899–1976), deutscher Kernphysiker
 Kurt Fränz (1912–2002), deutscher Elektrotechniker

Siehe auch:
 Frenz
 Frentz